Душан Йованчич (; 19 октября 1990, Белград, СФРЮ) — сербский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Астана».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2009 году в составе клуба «Славия» Белград.

В 2010 году подписал контракт с клубом «Шумадия».

В 2020 году перешёл в турецкий клуб «Ризеспор».

В декабре 2022 года подписал контракт с клубом «Астана».

Достижения 
 «Црвена звезда»
 Чемпион Сербии (2): 2018/2019, 2019/20
 «Тобол» Костанай
 Чемпион Казахстана: 2021
 Обладатель Суперкубка Казахстана (2): 2021, 2022
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2022

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Земун»
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Ризеспор»
Игроки ФК «Тобол» Костанай